Niepojęta Trójco − album z 2008 nagrany przez Scholę Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie z pieśniami liturgicznymi i muzyką organową.

W nagraniach wzięli udział zarówno dominikanie z klasztoru krakowskiego jak i osoby związane z lokalnym ośrodkiem duszpasterskim. Pracą zespołu śpiewaczego kierował o. Dawid Kusz OP.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2008
Muzyka chrześcijańska